Едвард Кінан (; 1935(1935), штат Нью-Йорк — 6 березня 2015, США) — американський історик, професор Гарвардського університету.
 Філіп Кінан () — американський астроном, один з розробників Єркської спектральної класифікації зір.
 Катріна Марі Кінан (, народилась 24 лютого 1971 р.) — колишній гравець у крикет в Новій Зеландії.
 Кайл Кінан (англ. Kyle Christian Kinane, народився 23 грудня 1976) — американський стендап-комік, актор

 Кінан Вінн (; 27 липня 1916 — 14 жовтня 1986) — американський актор.
 Карл Кінан Сейферт (; 11 лютого 1911 — 13 червня 1960) — американський астроном.